Antonio Spagni (1809–1876) – patriota ed esploratore italiano
Giulio Cesare Spagni (1939–2009) – calciatore italiano